Сомм'є́р-дю-Клен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 34 км на південь від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 346 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 790,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сомм'єр-дю-Клен на сайті французького Національного інституту географії 
 Сомм'єр-дю-Клен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сомм'єр-дю-Клен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сомм'єр-дю-Клен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сомм'єр-дю-Клен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна